Badstuben ist der Name folgender Orte:

 Badstuben (Gemeinde Frankenburg), Ortsteil der Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Badstuben (Waldburg), Ortsteil der Gemeinde Waldburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg